Il Verified Carbon Standard (VCS), precedentemente noto come Voluntary Carbon Standard, è uno standard per la certificazione delle riduzioni delle emissioni di carbonio. Il VCS è amministrato da Verra, un'organizzazione 501(c)(3).

Nel 2023, un'indagine condotta da The Guardian, Die Zeit e SourceMaterial, un'organizzazione di giornalismo investigativo senza scopo di lucro, ha scoperto che circa il 94% dei compensati di carbonio della foresta pluviale forniti da Verra sono privi di valore e che lo standard potrebbe peggiorare il riscaldamento globale.

Storia 
Nel 2005, la società di consulenza per gli investimenti nei mercati del carbonio Climate Wedge e il suo partner Cheyne Capital hanno progettato e redatto la prima versione (versione 1.0) dello Standard Volontario per il Carbonio, concepito come uno standard di qualità per la transazione e lo sviluppo di crediti di carbonio "non-Kyoto", ovvero riduzioni volontarie delle emissioni di gas a effetto serra da progetti di riduzione che soddisfacevano gli standard di qualità e di verifica del meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio del Clean Development Mechanism (CDM) del Protocollo di Kyoto della UNFCCC, ma che non erano ammissibili a causa di vincoli geografici o temporali del regolamento di Kyoto (ad esempio, progetti di compensazione del carbonio negli Stati Uniti, a Hong Kong, in Turchia, ecc. che non erano ammissibili per il CDM).

Nel marzo del 2006, Climate Wedge e Cheyne Capital hanno trasferito la versione 1.0 dello Standard Volontario per il Carbonio alla The Climate Group, International Emissions Trading Association (IETA) e al World Economic Forum, e hanno fornito il capitale iniziale per queste organizzazioni no-profit per convocare successivamente un team di esperti globali dei mercati del carbonio per redigere ulteriormente i requisiti del VCS. Successivamente si è unito anche il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Il team ha poi formato il Comitato Direttivo del VCS, che ha lavorato per redigere la seconda e le successive versioni dello Standard VCS.

Nel 2008, il Consiglio di Amministrazione ha nominato David Antonioli primo Amministratore Delegato dell'organizzazione. Nel 2009, il VCS è stato costituito a Washington D.C. come organizzazione no-profit non governativa.

Il 15 febbraio 2018, l'organizzazione che gestisce Verified Carbon Standard ha cambiato il proprio nome con Verra.

Critiche 
Uno studio del 2021 condotto dal giornale The Guardian e da Unearthed ha riportato che lo standard di compensazione delle emissioni di carbonio di Verra era imperfetto. I progetti di protezione forestale accreditati stavano utilizzando metodi di previsione incoerenti e sopravvalutavano le loro riduzioni di emissioni. 11 dei 12 progetti studiati non hanno mostrato differenze nelle emissioni rispetto ai gruppi di controllo. Lo studio ha affermato che i risultati sollevavano dubbi sulla validità del mercato di compensazione delle emissioni di carbonio. Verra ha dichiarato che l'indagine era "profondamente imperfetta". Ha fatto notare che lo standard è sottoposto a un continuo processo di modifica in linea con le migliori pratiche scientifiche più recenti e a sostegno degli sforzi governativi per fermare la deforestazione.

Una inchiesta durata nove mesi pubblicata il 18 gennaio 2023 dal The Guardian, Die Zeit e SourceMaterial, un'organizzazione di giornalismo investigativo no-profit, ha scoperto che circa il 94% dei crediti di compensazione delle emissioni di carbonio della foresta pluviale forniti da Verra - che rappresentavano circa il 40% di tutti i crediti approvati - sono privi di valore. Hanno inoltre scoperto che il sistema di crediti potrebbe aggravare il riscaldamento globale e che la minaccia di deforestazione per i progetti di Verra era stata sopravvalutata in media del 400%. In uno dei siti dei progetti di Verra in Perù, i residenti si sono lamentati di essere stati sfrattati con la forza dalle loro case, che sono state poi demolite. L'inchiesta si basava su due studi sottoposti a peer review, uno di un gruppo di scienziati dell'Università di Cambridge e l'altro di un team di ricercatori internazionali. Verra ha negato le accuse, criticando la metodologia degli studi come difettosa e non rappresentativa delle reali condizioni dei progetti.

Vedi anche 

 Climate, Community &amp; Biodiversity Alliance
 Carbon accounting
 Carbon dioxide removal

References

Link Esterni 

 Verified Carbon Standard
 Verra
 VCS Project Database
 Woodland Carbon Code - About the Code (UK government)
 Community guidelines for accessing forestry voluntary carbon markets (FAO)
 The Verified Carbon Standard profile on database of market governance mechanisms
Emissioni di Carbonio